

Gruppi
Spank Rock – gruppo musicale rock

Personaggi immaginari
Spank – protagonista del manga e anime Hello! Spank